Бори́с Тере́нтьев:
 Терентьев, Борис Андреевич (1903—1972) — советский актёр, заслуженный артист РСФСР.
 Терентьев, Борис Иванович (1923—1981) — Герой Советского Союза.
 
 Терентьев, Борис Петрович (1899—1995) — советский учёный-радиофизик, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.